Die Canon EOS D2000 (auch Kodak Professional DCS 520) ist eine digitale Spiegelreflexkamera des japanischen Herstellers Canon, die seit März 1998 ausschließlich auf dem japanischen Markt vertrieben wurde. Wenig später war sie weltweit erhältlich. Lediglich das ebenfalls 1998 erschienene Schwestermodell Canon EOS D6000 (baugleich mit Kodak Professional DCS 560) war lediglich auf dem japanischen Markt erhältlich.

Technische Merkmale 

Die Kamera besitzt einen 2-Megapixel-CCD-Bildsensor im APS-C-Format. Der Formatfaktor beträgt 1,6. An das EF-Bajonett können EF-Objektive verschiedener Hersteller angeschlossen werden.

Die Bilder der Kamera werden auf PCMCIA-ATA-Typ-I-, II- und III-Karten gespeichert. Die offizielle Speichergrenze lag bei 340 MB, diese kann heute aber leicht mit größeren Karten erweitert werden. Die Kamera besitzt einen FireWire-Anschluss und verfügt über eine monophone Audioaufnahme-Funktion. Die Abmessungen der Kamera betragen 16,1 cm × 9,2 cm × 17,4 cm (B×T×H); sie wiegt etwa 1,7 kg. Die Gehäuseform basiert auf dem des hauseigenen Modells Canon EOS-1N.

Siehe auch 
 Canon EOS
 Canon-EOS-Digitalkameras

Einzelnachweise

Weblinks 

 Technische Daten der D2000, Herstellerseite (Canon Camera Museum, engl.)
 Beispielbilder, gemacht mit EOS D2000 (englisch)
 Deutsche Beschreibung der Kamera; Vergleichsmöglichkeit
 Review über die D2000 (englisch)
 Erweiterte Informationen über die D2000 (englisch)

Canon Eos D2000
Eos D2000